Nogues ou Noguès  est un nom de famille français.

Étymologie 
Noguès est le pluriel du terme occitan désignant le noyer. 

Les Nogues (ou Noguès) sont encore aujourd'hui très présents en Occitanie, ainsi que dans le sud de la France. On y retrouve également quelques familles en Bretagne, principalement dans le Morbihan où, dès le , ces Nogues pratiquaient les métiers de tisserand ou de cordonnier.

Variantes 
Nogue,  Nogués, Noguez, Noghès, Nogier, Nougier, Nogieres, Nogueira, etc.

Personnalités 

 Alain Noguès (1937-), photographe français.
 Alain Nogues (1948-), un ancien coureur cycliste professionnel français.
 Antoine Noguès (1777-1853), un général d'Empire, frère du précédent.
 Charles Noguès (1876-1971) un général français.
 Faustine Noguès (1993-), autrice et metteuse en scène française ;
 Françoise Noguès-Macron, mère d'Emmanuel Macron, président de la République française.
 Jean-Côme Noguès (1934-), écrivain français pour la jeunesse.
 Jean-François Xavier Noguès (1769-1808), un général d'Empire.
 Joëlle Noguès (1953-), metteur en scène et comédienne française.
 Kristen Noguès (1952-2007) une musicienne bretonne.
 Marcel Noguès (1895-1919), as de l'aviation français pendant la Première Guerre mondiale, crédité de treize victoires.
 Maurice Noguès (1889 -1934), pionnier de l'aviation civile française.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan
Patronyme français